Bel Ombre steht für:

 Bel Ombre (Mauritius), Ort auf Mauritius
 Bel Ombre (Seychellen), Verwaltungsdistrikt der Seychellen